Der Amerikaner steht für:

 Der Amerikaner (1969), britische Filmkomödie
 Der Amerikaner, Alternativtitel von Mafia (1986), italienischer Gangsterfilm
 Teil 8 des 1. Teils der Heimat-Trilogie von Edgar Reitz aus dem Jahr 1984, siehe Heimat – Eine deutsche Chronik #Teil 8: Der Amerikaner (1945–1947)

Siehe auch:
 Amerikaner
 Die Amerikaner
 The American